Аметри́ты ( от  — «неизмеримый, безмерный») — еретики конца IV — начала V века, описанные Филастрием в книге «Liber de Haeresibus» и Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus»; у первого автора это 115 ересь, у второго автора  это 77 ересь. У Филастрия и Августина эти еретики без названия; название этой ереси, употреблено безымянным автором трактата «Предестинат» (). Аметриты следовали учению, согласно которому Бог создал не один мир, а существует бесконечное и бесчисленное множество миров. О численности аметритов Филастрий, Августин и автор «Предестината» ничего не сообщают.

Ссылки 
 PL 12 col. 1239
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 PL. 53. col. 614. LXXVII.
 A dictionary of Christian biography, literature, sects and doctrines being a continuation of "The dictionary of the Bible". edited by William Smith and Henry Wace. Vol. 1. A-D. p. 99

История христианства
Еретические течения в христианстве